Германия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1896 году в Афинах. На Игры в Антверпене в 1920 году и на Игры в Париже в 1924 году, Германия не была допущена из-за организации Первой мировой войны. После Второй мировой войны Германия была разделена на три отдельных государства. В 1947 году были сделаны попытки послать на Олимпиаду в Лондоне единую команду, но этому воспротивились союзники. В итоге ни одна из немецких команд не участвовала в Играх 1948 года. Наконец, в 1949 году в западной Германии был создан Национальный олимпийский комитет, который покрывал два германских государства: Саар и ФРГ. Протекторат Саар просуществовал до 1956 года, после чего воссоединился с ФРГ. Власти восточной Германии сформировали свой Национальный олимпийский комитет в 1951 году, однако он был принят МОК только в 1965 году. На Играх в Мельбурне, в Риме и в Токио Германию представляла Объединённая германская команда. Начиная с 1968 года, ГДР стала посылать на Олимпиады самостоятельную команду. В 1989 году после падения берлинской стены и объединения Германии в единое государство, на Олимпийских играх вновь стала выступать единая германская команда.

Трижды Германия сама становилась хозяйкой Олимпийских игр. В 1936 году летние Игры прошли в Берлине, а в 1972 году в Мюнхене, зимние Игры в 1936 прошли в Гармиш-Партенкирхене. 

За время выступления на Олимпийских играх немецкие спортсмены завоевали 1304 олимпийских медали на летних Олимпийских играх и 377 медалей на зимних.
Больше всего медалей немецкие спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта (ГЕР) 

*В таблицу не включены 2 медали — одна золотая и одна серебряная — полученные на Летних Олимпийских играх 1908 на соревнованиях по фигурному катанию.

Медали по летним видам спорта (ГДР)

Медали по летним видам спорта (ФРГ)

Медали по летним видам спорта (ОГК)

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по зимним видам спорта (ГЕР) 

*В таблицу включены 2 медали — одна золотая и одна серебряная — полученные на Летних Олимпийских играх 1908 на соревнованиях по фигурному катанию.

Медали по зимним видам спорта (ГДР)

Медали по зимним видам спорта (ФРГ)

Медали по зимним видам спорта (ОГК)

См. также 
 Объединённая германская команда
 ГДР на Олимпийских играх
 ФРГ на Олимпийских играх
 Саар на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Германии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Германия на официальном сайте Олимпийского движения
 
 	Олимпийская спортивная конфедерация Германии

Германия на Олимпийских играх